Richard Armitage (politicus), een Amerikaans politicus
 Richard Armitage (acteur), een Brits acteur